Фі́ра — діалектна назва воза, підводи.
 «Фіра» — український гурт з Тернополя.
 Фіра — зменшувальна форма жіночого імені Глафіра.
 Фіра (Тіра) — місто в Греції.
 Фіра — одна з назв острова Санторині.